Kabinett Çarçani steht für folgende Regierungen der Sozialistischen Volksrepublik Albanien:

 Kabinett Çarçani I (Januar bis November 1982)
 Kabinett Çarçani II (November 1982 bis Februar 1987)
 Kabinett Çarçani III (Februar 1987 bis Februar 1991)